Comodoro kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Comodoro Rivadavia, kommunhuvudort, Chubut,

Brasilien 

 Comodoro (kommun i Brasilien), Mato Grosso, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar